A 731-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Kelenföld vasútállomás és Érd, autóbusz-állomás között közlekedik az M7-es autópálya és a Sasadi út érintésével, napi egy indulással irányonként. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Budapest, Kelenföld vasútállomásvégállomás||48
|align=left|
|-
|5|| ||43
|align=left|
|-
|12|| Budapest, Sasadi út||36
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest–Budaörs közigazgatási határa
|-
|17|| Budaörs, Benzinkút||29
|align=left| 
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budaörs–Érd közigazgatási határa
|-
|28|| Érd, M7 csomópont||∫
|align=left| 
|-
|29|| Érd, Bem tér||18
|align=left| 
|-
|31|| Érd, Rekettye utca||17
|align=left| 
|-
|32|| Érd, Daróci utca||15
|align=left| 
|-
|34|| Érd, Cserhalmi utca||14
|align=left| 
|-
|35|| Érd, Akácfa utca||13
|align=left| 
|-
|37|| Érd, Aggteleki utca||11
|align=left| 
|-
|38|| Érd, Géza utca||10
|align=left| 
|-
|40|| Érd, Gellért utca||8
|align=left| 
|-
|41|| Érd, Ferenc utca||7
|align=left| 
|-
|42|| Érd, Attila utca||6
|align=left| 
|-
|43|| Érd, Széchenyi tér||5
|align=left| 
|-
|46|| Érd, Kálvin tér||2
|align=left|
|-
|48|| Érd, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left| 
|}

Források

Volánbusz
Érd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak